Ел Модело има више значења:

 Ел Модело (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Модело (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Модело (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику